Yoloxóchitl kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Yoloxóchitl, Guerrero, ort, Tlacoachistlahuaca, 
 Yoloxóchitl, Tabasco, ort, Cunduacán,